Ту́ра:
 Тура — мифический предок туранцев, упоминается в Авесте.
 Тура — верховный бог в чувашской мифологии.
Тура́:
 Тура́ или турус — осадная башня.
 Тура — древнерусское название артиллерийских войск.
 Тура — древнерусское название корзины без дна, наполненной сыпучим материалом; то же, что габион.
 Тура́ — устаревшее название шахматной фигуры ладьи.
 Тура — вышка для строительных работ.
 -тура — элемент татарских названий, означающий «город», например: Кызым-тура — девичий город.

Люди 
 Тура, Аньоло ди () — итальянский хронист XIV века.
 Тура, Козимо (, ок. 1430—1495) — итальянский живописец.

Реки 
 Тура́ — река в Свердловской и Тюменской областях, приток Тобола.
 Тура — река в Забайкальском крае, приток Ингоды.
 Тура — река в Свердловской области, приток Туры (Долгой).
 Тура — река в Томской области, приток Чурбиги.
 Тура — река в Архангельской области, впадает в Кожозеро.

Населённые пункты 
Венгрия
 Тура — город в медье Пешт Центральной Венгрии.

Россия
 Верхняя Тура — город в Свердловской области.
 Нижняя Тура — город в Свердловской области.
 Тура — посёлок в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Тура — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Словакия
 Тура — деревня в районе Левице Нитранского края.

См. также 
 Турра, Антонио (, 1736—1797) — итальянский ботаник, минералог и врач.
 Тур (значения)
 Туры (значения)

